Zkratka ČSR má více významů:
 Česko-Slovenská republika – zkratka pro název státu Československo používaný v diskusích před jeho založením v roce 1918, i krátce po něm (přibližně do roku 1920)
 Československá republika – zkratka pro oficiální název státu Československo v letech 1918–1938 (ustálená přibližně od roku 1920) a 1945–1960
 Česko-Slovenská republika – zkratka pro oficiální název státu Československo, zbylého po odevzdání Sudet a dalších území, v letech 1938–1939
 Česká socialistická republika – zkratka pro českou část československé federace (ČSSR a ČSFR) v letech 1969–1990
 Česká strana regionů – zkratka pro regionální politickou stranu působící v Pardubicích
 Česká společnost pro religionistiku – zkratka pro občanské sdružení, které se zabývá podporou religionistiky
 Česká společnost rostlinolékařská
 Česká společnost rukopisná – občanské sdružení obhájců pravosti rukopisů RKZ

Externí odkazy 
 

Zkratky